Головенко — українське прізвище. Відомі носії:

 Головенко Микола Якович — народний депутат України 1-го скликання, доктор біологічних наук, професор, академік АМН України, заслужений діяч науки і техніки України.
 Головенко Сергій Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища